2. Mityng Żywiec Cup – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 18 sierpnia 2002 na Stadionie Olimpii w Poznaniu.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2002 w lekkoatletyce
2002
2002 w polskim sporcie